

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Lipsko, un village

dans la voïvodie de Lublin
 Lipsko, un village

dans la voïvodie de Mazovie
 Gmina de Lipsko, une collectivité territoriale.
 Powiat de Lipsko, un district
 Lipsko, une ville, chef-lieu de ce district et de cette collectivité.